Białobrzegi (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Mazovië
 Białobrzegi (gemeente in powiat Białobrzeski), gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië
 Białobrzegi (gemeente in powiat Łańcucki), gemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten
 Białobrzegi (district), district (powiat) in de Poolse provincie Mazovië
 Białobrzegi (Subkarpaten), een plaats in het Poolse woiwodschap Subkarpaten